Altersbestimmung steht für:

 Datierung, verschiedene Methoden zur Altersbestimmung 
 Altersbestimmung (Archäologie), Datierung von Fossilien, Gesteinen oder archäologischen Funden
 Altersbestimmung (Biologie) oder Altersschätzung, bei Lebewesen
 Altersbestimmung (Mensch), Bestimmung des Lebensalters
 erdgeschichtliche Datierung, siehe Geochronologie

Siehe auch:
 
 Aminosäuredatierung (Eiweißuhr)
 Dendrochronologie (Baumalter-Bestimmung)
 Radiokohlenstoffdatierung (Radiokarbonmethode)
 Alterung (Begriffsklärung)
 Alter (Begriffsklärung)